Министерство экономического развития Республики Башкортостан — республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сферах экономики, формирование и координацию инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, межотраслевую координацию, планирование и функциональное регулирование в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие межрегиональных связей.

Адрес: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46

Деятельность 
Министерство экономического развития Республики Башкортостан осуществляет прогнозирование и мониторинг социально-экономических процессов в республике, определяет приоритеты социально-экономического развития, в том числе развития малого и среднего предпринимательства, формирует основные направления и меры государственного регулирования экономики, обеспечивающих сбалансированное, комплексное, эффективное функционирование и устойчивое развитие Республики Башкортостан.

На министерство возложены задачи разработки текущих и годовых докладов о социально-экономическом положении Республики Башкортостан, участие в разработке проекта ежегодного Послания Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан в части вопросов, относящихся к компетенции Министерства, формирование краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Республики Башкортостан и их сопровождение, методическое руководство и координация деятельности республиканских органов исполнительной власти, организаций и других субъектов, участвующих в разработке прогнозов социально-экономического развития Республики Башкортостан и др.

Министерством разработаны: Прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2013 год и на период до 2015 года, Ежегодные Краткие итоги социально-экономического развития Республики Башкортостан за 2012 год.

Министры экономического развития Республики Башкортостан 
 Муратов, Рустам Хамитович с 28 октября 2019 года и по настоящее время
 Новиков, Сергей Владимирович с 20.07.2015 г.
 Васильев, Александр Юрьевич
 Маврин, Евгений Викторович
 Марьин, Александр Владимирович c 2012 по 12.11.2013 года.
 Балабанов, Владимир Александрович (2010—2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Макроэкономика / Прогнозы / Прогноз СЭР РБ 
 Макроэкономика / Анализ социально-экономического развития РБ / Краткие итоги СЭР РБ 

Министерства Республики Башкортостан